Godlewski ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Godlewski (1862–1949), Akrobat, Ballettmeister, Tanzlehrer und Choreograf
 Curt Godlewski (1880–1959), deutscher Verwaltungsjurist
 Emil Godlewski (1847–1930), polnischer Pflanzenphysiologe
 Henryk G. Godlewski (1914–1990), polnischer Pathologe
 Michael Alfred Godlewski (1838–1918), österreichischer Maler
 Tadeusz Godlewski (1878–1921), Physiker